Il lupo della steppa (romanzo) – romanzo di Hermann Hesse del 1927.
 Il lupo della steppa (film) – film del 1974 di Fred Haines, tratto dall'omonimo romanzo di Hermann Hesse.